Frédéric Langlais, musicien français né le  à Clermont-Ferrand, est un artiste international, concertiste, accordéoniste, bandonéoniste, saxophoniste, accompagnateur de chanteurs (lyriques et variétés) et compositeur de différents styles de musiques. On l'appelle plus communément Fred Langlais.

Biographie 

Il débute la musique à 5 ans en classe d'accordéon avec le professeur Guy Sabatier et parallèlement la formation musicale à l'éveil romagnatois. En 1988, il intègre la classe de saxophone de Claude Héraud au Conservatoire national de région de Clermont-Ferrand où il obtiendra en 1999 son premier prix.

Durant son enfance, il a l'occasion de partager la scène en duo d'accordéons avec Valéry Giscard d'Estaing.

C'est à l'âge de 10 ans qu'il est repéré par Maurice Larcange. Sous sa baguette, dans la troupe des Petits Prodiges de l'accordéon, il se produit sur les plus grandes scènes (Zénith de Paris, Palais des Congrès de Paris…), télévisions et radios nationales (Sacrée Soirée, Tous à la une, Matin Bonheur, Avis de recherche, Les Roucasseries de Midi…). Maurice Larcange lui présente Éric Bouvelle qui deviendra son nouveau professeur jusqu'en 1993.

Frédéric compose ses premières œuvres en 1992 et est admis par la SACEM la même année. C'est à cette époque qu'il se découvre une passion pour l'enregistrement et la prise de son qui fait aujourd'hui partie de ses activités principales.

1993 marque un tournant dans l'apprentissage de l'accordéon avec la rencontre du professeur Jean-Claude Vénuat. Fred recevra la Coupe de France d'accordéon UNAF (Union nationale des accordéonistes français) accompagné du premier prix SACEM. Cette même année, il est également invité à deux reprises en Norvège à participer à une émission télévisée regroupant de jeunes talents sur TV2Norge.

À seulement 16 ans, il est le plus jeune lauréat de la Coupe du monde d'accordéon de 1994 sous le haut parrainage de Marcel Azzola à Colmar. Il obtient la même année son diplôme de fin d’études musicales, mention très bien, pour la formation musicale, en harmonie et contrepoint. C'est à cette période qu'il commence à se produire régulièrement dans les émissions télévisées de Pascal Sevran (La Chance aux chansons, Chanter la vie).

En 1997, lors d'un festival international dans le Valais suisse, il rencontre l'accordéoniste Samuel Garcia, pour qui il a un véritable coup de cœur artistique. À cette occasion, ils improvisent un duo d'accordéons et décident le même jour de pérenniser cet instant magique en déclarant officielle, l'existence de leur nouveau duo. En 1999, Fred réalise une tournée de quatre semaines en Thaïlande sur l'île de Phuket.

Depuis 2000, il compose régulièrement à destination des orchestres de danse. Il rencontre également le musicien Guy Naël avec lequel il se produit pendant 20 ans.

En 2002, Fred se voit attribuer le prix Francis Baxter par le Comité du Cœur de la SACEM.

Vu le succès de la collaboration avec Samuel Garcia, ceux-ci décident de coproduire leur premier album en 2005. Le duo Accordion Feeling est né. La sortie officielle de l'album a lieu en septembre 2005, lors du Carrefour mondial de l'accordéon à Montmagny (Québec).

2006 voit la naissance du duo accordéon et chant lyrique « 1 Air 2 Langlais » qui prend fin en 2019.

Il se prête au jeu de la réduction pour accordéon d'airs d'opéras célèbres. Frédéric Langlais est également reconnu pour son interprétation de l’ouverture de La gazza ladra de Rossini.

En 2007, la région Limousin lui propose de créer un programme basé sur l'œuvre d'Astor Piazzolla, accompagné du quatuor à cordes Osiris. Leur collaboration les mènera plus tard à mettre en valeur « l'Amoriental », dans un programme dédié, Amoriental étant un accordéon unique créé par Thierry Bénéthoux, permettant de jouer des quarts de tons.

La SACEM promeut Fred Langlais sociétaire professionnel en 2009, puis sociétaire définitif en 2012, cérémonie lors de laquelle il fait une rencontre majeure. Christophe Goze, promu la même année, lui propose une première collaboration qui se verra être un succès. Forts de leurs expériences personnelles et de leurs environnements musicaux distincts, ils cosignent depuis, de nombreux titres. Christophe fait d'ailleurs la part belle à l'accordina et au bandonéon de Fred sur son album Réminiscence.

À partir de 2015, Fred signe deux albums chez Audio Network à Londres. Les cordes seront enregistrées au mythique studio Abbey Road par le London Philarmonic Orchestra.

Cette même année, Alain Mercier et l'Opéra de Limoges lui accordent leur confiance en l'intégrant dans le projet Kabaret Schubert qui sera mis en scène plus tard pour devenir Schubert Box, prestation conceptuelle mise en "boîte" par Le Lab d'Olivier Deloeuil et Jean-Philippe Clarac, sur des lieder de Schubert adaptés pour violon (Elina Kupermann), violoncelle (Julien Lazignac), accordéon à basses chromatiques (Fred Langlais) et soprano (Eve Christophe).

De nouveau invité à se produire comme bandonéoniste sur la scène de l'Opéra de Limoges en décembre 2017, Fred interprète la Misa Tango de Palmeri sous la baguette du maestro Philippe Hui et accompagné du chœur de l'opéra. Intéressé par les talents de compositeur et d'interprète bandonéoniste de Frédéric, Philippe Hui lui fait la commande d'une pièce pour bandonéon et orchestre philharmonique. C'est avec son fidèle associé, Samuel Garcia que Fred fait le choix de créer le concerto Nueva Vida - El Concerto del Phoenix. Les premières représentations seront offertes en janvier 2020 en Bretagne, avec l'orchestre créé par Philippe Hui, la « Philharmonie des Deux Mondes ». De nombreuses adaptations en sont faites depuis pour différentes formations.

Durant cette période, en 2018, Fred rencontre Bernard Pisani, l'homme des tous les talents. C'est en tant que chanteur qu'il collabore depuis avec Frédéric. Leur première représentation à l'Opéra de Limoges en mars 2019 se voit couronnée de succès.

En marge de ses activités de musicien, Fred a également officié en tant que commissaire dans certaines instances de la SACEM : Commission des programmes (2018-2019) et Commission des variétés (2019-2021).

En 2021, il sort deux albums chez CDM Music cosignés avec Samuel Garcia et Christophe Goze.

Styles musicaux 
Frédéric Langlais a composé près de  de différents styles : alternative accordion, bachata, ballade, baïon, biguine, boléro, bossa nova, boston, cha-cha-cha, charleston, classique, concerto, country, cumbia, electro, fox-trot, java, jazz, jazz manouche, latin jazz, madison, marche, mazurka, musique celtique, musique contemporaine, paso doble, polka, rumba, salsa, samba, séga, sirtaki, tango, tango électro, tarentelle, valse musette, valse swing.

Il a également participé à de nombreux projets musicaux : illustrations sonores pour l’UNESCO, comédies musicales aux États-Unis (Picasso, nommé aux Latin Grammy Awards - Children album).

Collaborations 
 Samuel Garcia : depuis 1997, ils ont créé le duo "Accordion Feeling". Ils abordent le jazz à travers des reprises de thèmes connus et surtout leurs créations originales. Ils collaborent également à la création de musiques pour l'image. À la demande de Philippe Hui, ils composent une pièce pour bandonéon et orchestre philharmonique. Ils font le choix de créer le concerto "Nueva Vida - El Concerto Del Phoenix".
 Claude Barbottin : entre 1999 et 2016, ils composent ensemble plus d'une centaine de titres destinés à la danse, qui seront joués par près de 2000 orchestres dans toute la France.
 Christophe Goze : depuis 2012, ils composent ensemble plusieurs dizaines de titres sur une base chill-out, électro. Fred participe également à plusieurs enregistrements produits par Christophe, tel que son album "Réminiscence".
 Jérôme Richard : avec plusieurs dizaines de cosignatures, ils participent à la création de nombreux enregistrements dont le triple album sorti chez Sony-Publishing en 2012.

Apparitions 
 Sacrée Soirée
 Tous à la une
 Matin Bonheur
 Avis de recherche
 Les Roucasseries de midi
 La Chance aux chansons
 Chanter la vie
 Climats, Les Orages de la passion réalisé par Caroline Huppert, diffusé sur France télévision

Notes et références

Liens externes 

 Site personnel

Articles de presse et biographies :
 
 
 
 
 
 
 

Accordéoniste français
Bandonéoniste
Saxophoniste français
Naissance en mai 1978
Naissance à Clermont-Ferrand